Schöner sterben steht für:
 Tatort: Schöner sterben, deutscher Kriminalfilm von 2003 aus der Reihe Tatort (Folge 528)
 Schöner sterben (2013), vorletzte Folge der Krimireihe Ein Fall für zwei, siehe Ein Fall für zwei/Episodenliste #Episoden mit Paul Frielinghaus als Dr. Markus Lessing (Folge 299)